Гай Беллиций Наталис  (лат. Gaius Bellicius Natalis) — римский политический деятель, консул-суффект 68 года.
 Гай Беллиций Торкват (лат. Gaius Bellicius Torquatus) — римский политический деятель первой половины II века.
 Гай Беллиций Кальпурний Торкват (лат. Gaius Bellicius Calpurnius Torquatus) — римский политический деятель середины II века.
 Гай Беллиций Флакк Торкват Тебаниан (лат. Gaius Bellicius Flaccus Torquatus Tebanianus) — консул 124 года.